Главк — многозначный термин.

В древнегреческой мифологии и истории 
Главк ( «голубой, сизый»; «зеленоватый»; «блистающий»; «светлоглазый») — распространённое имя в Древней Греции.
 Главк Морской (Главк Понтийский) — морское божество в греческой мифологии.
 Главк — царь Мессении, правивший в X в. до н. э.
 Главк (сын Антенора) — троянский воин.
 Главк (сын Арета) — индийский воин.
 Главк (сын Гипполоха) — внук Беллерофонта — один из храбрейших союзников троянских. Знаменитый эпизод его встречи с Диомедом под Троей воспет в шестой песне «Илиады».
 Главк (сын Имбраса) — спутник Энея.
 Главк (сын Миноса) — сын мифического царя Крита Миноса и Пасифаи.
 Главк (сын Приама) — сын Приама от наложницы. См. Список детей Приама.
 Главк (сын Сисифа) — отец Беллерофонта.
 Главк с Хиоса — ваятель-литейщик родом с острова Хиос, живший около 600 или 680 года до н. э.
 Главк из Аргоса — ваятель-литейщик родом из Аргоса, работал в V в. до н. э.
 Главк — отец жрицы Деифобы.
 Главк — жених Пенелопы.
 Главк — некий герой, убитый Агамемноном.
 Главк — имя Меликерта.
 Главк — один из сыновей Пана.
 Главк — по одной из версий, отец Турна.
 Главк — воин долионов, убитый Ясоном.
 Главк (сын Лептина) — знатный гражданин Пароса, друг поэта Архилоха, которому последний адресовал ряд стихотворений.
 Главк, сын Демила из Кариста — кулачный боец, победитель 65-й Олимпиады античности, которому приписывали изобретение удара основанием кулака.

Корабли 
 Главк (Y-6) — подводная лодка в 1930—1942 годах.
  — подводная лодка в 1971—2011 годах.

Прочее 

 (1870) Главк — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.
 «Главк Потнийский» — трагедия Эсхила.
 «Главк Морской» — драма Эсхила.
 Главк (от: главный комитет) — главное управление, структурное подразделение министерства или ведомства и т. п. в СССР. Например — Главтрубосталь.
 Парусник главк () — вид бабочек из семейства парусников.
 Glaucus atlanticus — вид брюхоногих моллюсков из отряда голожаберных.

См. также